VisiCalc — первая электронная таблица для персональных компьютеров. Часто говорится, что именно Visicalc превратил микрокомпьютеры из инструмента развлечения и хобби в серьёзный инструмент ведения делового оборота. Всего за 6 лет было продано более семисот тысяч копий программы.

История 
Идея программы принадлежала Дэну Бриклину, соавтором которого выступил Боб Фрэнкстон; разработка велась их компанией Software Arts, а распространителем выступила компания  Personal Software, позже переименованная в VisiCorp. Выпуск в 1979 году первой версии программы для компьютера Apple II привёл к тому, что эта машина из инструмента для хобби превратилась в желанный и полезный финансовый инструмент ведения делопроизводства. По-видимому, именно это привело к тому, что IBM приняло решение выйти на рынок персональных компьютеров. После выхода версии для Apple II VisiCalc был портирован на 8-битные компьютеры Atari, Commodore PET, TRS-80 и IBM PC.

По воспоминаниям Бриклина, идея создания программы возникла у него, когда он присутствовал на лекции в Гарвардской школе бизнеса. Если в выписанной на доске финансовой модели обнаруживалась ошибка или было необходимо изменить параметр, лектору приходилось стирать и переписывать значительное число последовательных записей в таблице. Бриклин понял, что он может создать компьютерную программу, «электронную таблицу», выполняющую те же самые действия.

Последователи 
Обозреватель журнала InformationWeek Чарльз Бэбкок указывает, что хотя VisiCalc был хорошо принят пользователями, он имел множество недостатков и не мог делать многого из того, что хотели пользователи. Поэтому вскоре были созданы более мощные клоны VisiCalc, наиболее заметными среди которых являлись SuperCalc (1980), Microsoft  (1982), Lotus 1-2-3 (1983), и табличный модуль в  (1984). Приход следующего поколения электронных таблиц ознаменовало появление Microsoft Excel (в 1985 году на Macintosh и в 1987 году для Windows 2.0), а также Borland Quattro (позднее Quattro Pro; впоследствии продан Corel Corporation) в 1988 году под DOS и в 1992 году под Windows.

Примечания

Ссылки 
 Dan Bricklin’s Own VisiCalc Website — информация об истории программы и версия для PC.
 Implementing VisiCalc
 Three Minutes: Godfathers Of The Spreadsheet — интервью журнала PC World с создателями VisiCalc

Электронные таблицы